Live action pode-se referir a:

 Live action - forma de se jogar RPG.
 Live-action - gênero cinematográfico.

Desambiguação